Dreaming My Dreams – album di Waylon Jennings del 1975
Dreaming My Dreams – album di Marianne Faithfull del 1976
Dreaming My Dreams – album di Patty Loveless del 2005
Dreaming My Dreams – singolo promozionale dei The Cranberries del 1995